ОВК може значити:
 Окружна виборча комісія — виборча комісія, що діє у межах виборчого округу.
 Опалення, вентиляція та кондиціювання повітря
Округовий Виконавчій Комітет